Ufimzew ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Ufimzew (1914–2000), kasachisch-sowjetischer Schachspieler
 Pjotr Jakowlewitsch Ufimzew (* 1931), russischer Physiker